Astana Open este un turneu de tenis profesionist, care are loc la Nur-Sultan, Kazahstan, anual, la sfârșitul lunii octombrie, începând cu anul 2020. Se joacă pe terenuri cu suprafață dură, în interior. În 2020, a fost organizat în principal datorită anulării multor turnee în timpul sezonului 2020, din cauza pandemiei de COVID-19. Din 2021, acesta este un eveniment combinat, cu un turneu feminin care se joacă în săptămâna de după turneul masculin (ca parte a Turului WTA). Este pentru prima dată în istorie când un turneu ATP și un turneu WTA au loc în Kazahstan.

Rezultate

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Note

Legături externe
 WTA - official page
 ATP - official page